Межозёрное — название населённых пунктов:

Россия 
 Межозёрное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Межозёрное — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

См. также 
 Межозёрное городское поселение